Wilhelm-Pieck-Allee war bis zur jeweiligen Umbenennung der Name einiger nach Wilhelm Pieck benannter Straßen:

 Jŏngsŏng-Straße, Hamhŭng
 Stuttgarter Allee, Leipzig
 Ernst-Reuter-Allee, Magdeburg (1956–?)
 Carl-Heydemann-Ring, Stralsund (1969–1990)